George Washington Crouse – politico repubblicano statunitense
 Lindsay Crouse – attrice statunitense
 John Crouse – specialista degli effetti speciali statunitense nominato per un Premio Oscar nel 1945 per il suo contributo a Il pilota del Mississippi
 Russel Crouse – scrittore statunitense, Premio Pulitzer nel 1946